«Между небом и землёй» — советский музыкальный художественный фильм 1975 года, снятый на киностудии «Молдова-фильм».

Сюжет 
Шебутному парню Симиону Куку (Всеволод Абдулов), находчивому весельчаку, замечательному певцу и любителю девушек — пришло время идти служить в армию. Попав в гвардейский десантный полк под начальство неравнодушного к музыке старшины Петра Головко (Роман Ткачук), молдаванин Симион заводит крепкую дружбу с однополчанами — армянином Нерсесом и русским Василием, также любящими и умеющими петь. Вскоре по инициативе старшины друзья организовывают ансамбль, назвав его «СиНеВа» — по начальным буквам имён его участников. А спустя ещё немного времени ребята знакомятся и с новым музыкальным руководителем по имени Саша Карасик…

В ролях 
 Всеволод Абдулов — Симион Куку
 Лариса Ерёмина — Саша Карасик
 Семён Морозов — Анатолий Зюкин
 Виктор Перевалов — солдат Василий
 Роман Ткачук — старшина Петро Головко + камео — артист Роман Ткачук
 Семён Фарада — директор магазина Гарик Матвеевич
 Д. Япуджан — Нерсес

В эпизодах:

 Михаил Бадикяну — бадя Архип
 Клара Белова
 Доминика Дариенко
 Людмила Иванова
 Михай Курагэу
 Николай Мерзликин
 Анатолий Солоницын — полковник Орлов
 Георгий Хассо

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Михаил Бадикяну, Аркадий Инин
 Режиссёры: Михаил Бадикяну, Валерий Харченко
 Операторы: Аркадий Чуш, Евгений Филиппов
 Художник: Николай Апостолиди
 Балетмейстер: Валентин Манохин
 Автор текстов песен: Леонид Дербенёв
 Композитор: Александр Зацепин
 Директор картины: Артур Загорский

Музыка 
В фильме звучат песни в исполнении:
 Валерия Ободзинского: «Если девчонка тебя избегает», «Песня о первом прыжке», «Марш десантников» и «Небо моё»
 Аллы Пугачёвой: «И кто виноват?»,
 ВИА«Ариэль»: «Волки гонят оленя», «Уходишь ты», «В деле любом и каждом»,
 "Куплеты старшины" (исполнитель неизвестен, возможно Роман Ткачук).

Музыкальные темы и аккомпанемент:
 Эстрадный оркестр под управлением Виталия Клейнота
 ВИА «Ариэль» (в титрах — вокально-инструментальный ансамбль «Ариель»)
 Вокальный квартет «Улыбка» (в титрах отсутствует)

В 1975 году музыка из фильма была издана на пластинке «Песни Александра Зацепина из кинофильма „Между небом и землёй“» (LP, Мелодия — С60-07085-86).

Источники

Ссылки 
Рецензия на музыкальный фильм «Между небом и землёй»

Фильм на сайте «RuData: Энциклопедия кино» (там же постер к фильму)

Фильмы СССР 1975 года
Фильмы Валерия Харченко
Фильмы студии «Молдова-фильм»